Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера — российская организация, ставящая целью поддержку отечественных учёных, работающих в перспективных областях математических наук, сохранение уникального потенциала отечественной математической школы, развитие интереса молодёжи к точным наукам. Президент Фонда: заведующий кафедрой высшей алгебры и теории чисел СПбГУ Сергей Владимирович Востоков.

Фонд создан в 2007 году в рамках празднования 300-летия со дня рождения великого математика Леонарда Эйлера. Осуществляет разнообразные проекты в области поддержки математики и математического образования.

Начиная с 2012 г. Фонд Эйлера совместно с другими организациями реализует социально-педагогическую программу дополнительного образования школьников «Формула Единства», центральный элемент которой — летние и зимние многопрофильные лагеря, в том числе международные.

Ссылки

Примечания 

Международные благотворительные организации
Эйлер
Фонды в России
Математические организации
Организации, основанные в 2007 году